Страново́й риск — это степень риска того, что действия суверенного правительства повлияют на способность должника, связанного с данной страной, исполнить свои обязательства. Различают риски прямые и косвенные.

Страны с наименьшим уровнем риска:
 Люксембург — 100
 Норвегия — 98
 Швейцария — 98
 Дания — 95
 США — 94
 Швеция — 94
 Финляндия — 93
 Ирландия — 93
 Нидерланды — 93
 Австрия — 93
 Великобритания — 92
 Канада — 92
 Бельгия — 91
 Германия — 91
 Франция — 90
 Австралия — 90
 Исландия — 89
 Япония — 89
 Сингапур — 88
 Испания — 88

20 самых рискованных стран 
</P>

См. также 
 Рейтинг недееспособности государств

Ссылки 
 Виды странового риска и методы его оценки
 История расчётов политических и экономических рисков с 1993 года до наших дней (на английском).

Суверенный дефолт
Мировая экономика